Iwaki pode referir-se a:
 Iwaki — cidade japonesa da província de Fukushima
 Vulcão Iwaki — na ilha de Honshu
 A antiga Província de Iwaki (718), que teve existência breve durante o Período Nara
 Outra Província de Iwaki (1868), também de curta duração, criada na Era Meiji

Desambiguações de topônimos